Ве́льте () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вельте, Харальд (род. 1979) — Linux-разработчик, системный архитектор смартфона OpenMoko, правозащитник.

См. также 
 «Welte-Mignon» — механическое пианино, производившееся в 1905—1932 годах фирмой «M. Welte & Söhne».
 «M. Welte & Söhne» — фирма, известная производством самоиграющих механических музыкальных инструментов.